La sigla PCCh puede hacer referencia a los siguientes partidos políticos:
al Partido Comunista de Chile, fundado en 1922;
al Partido Comunista de China, fundado en 1921 y gobernante en la República Popular China.